El término ideal puede referirse a:

Filosofía 
 a un ideal filosófico como principio o valor alcanzable muy deseable;
 al ideal platónico, un concepto filosófico formulado por el filósofo griego Platón en el siglo IV a. C.;
 a una de las representación mentales de la realidad que son la base del Idealismo

Matemática 
 al ideal de un anillo, en álgebra abstracta, un subconjunto de un anillo que cumple ciertas condiciones;
 al ideal primo, en álgebra abstracta, el ideal de un anillo conmutativo o no-conmutativo que es una generalización del concepto de número primo;
 a un conjunto ideal en la teoría del orden, un caso especial de conjuntos minimales en un orden;
 a una colección de conjuntos, en teoría de conjuntos, una colección de conjuntos considerada pequeña o insignificante;

Química 
 a una cadena ideal, el modelo más simple para describir un polímero;
 a un gas ideal, un gas hipotético con ciertas propiedades simplificadas que permite la formulación sencilla de leyes y teorías;
 a una solución o disolución ideal, la que cumple la Ley de Raoult;

Otras ciencias 
 a un transformador ideal, un transformador eléctrico con las cualidades hipotéticas de resistencia cero y flujo magnético perfecto; 
 al resultado final ideal, la mejor solución posible en el contexto de la metodología TRIZ;
 a un experimento ideal, llamado también experimento mental o imaginario; 
 al ideal del yo, uno de los subsistemas que, dentro de las teorías del Psicoanálisis, componen el superego;

Lugares 
 a Nuevo Ideal, un municipio y población del estado de Durango (México);
 a Ideal una ciudad del estado de Georgia (Estados Unidos de América);

Ocio y deporte 
 a Ideal, un grupo de rock alemán de principios de los años 1980 encuadrado en la Neue Deutsche Welle;
 a Ideal, un cuarteto texano de rhythm & blues de finales de los años 1990;
 al Equipo Ideal de América, una selección de jugadores de fútbol confeccionada por el diario uruguayo El País; 
 al Idéal Club Casablanca, un equipo de fútbol marroquí desaparecido;
 a Ideal, una serie de televisión de la BBC estrenada en el Reino Unido en 2005;

Empresas y relacionados 
 a Ideal Versicherung, una compañía aseguradora alemana con sede en Berlín;
 a iDEAL Recordings, una compañía discográfica sueca con sede en Gotemburgo; 
 a Ideal Toy Company, una empresa juguetera norteamericana, hoy desaparecida;
 a Ideal-Jawa una compañía india constructora de motocicletas, hoy desaparecida;
 a Ideal, marca de pan del Grupo Bimbo;

Otros usos 
 a Ideal, un periódico regional editado en Granada (España);
 a la ciudad ideal, un concepto urbanístico;
 al concurso ideal, un concepto de derecho penal;
 a una variedad de uva blanca de mesa, denominada también italiana;
 a IDEAL, un estándar holandés relacionado con la banca online a través de Internet.